Mueang Samut Sakhon (în ) este un district (Amphoe) din provincia Samut Sakhon, Thailanda, cu o populație de 237.045 de locuitori și o suprafață de 492,04 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 116 de sate (muban).

Amphoe în provincia Samut Sakhon